ZNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyac (Stati Uniti)